Noritaka Kasama (jap. 笠間法考, Kasama Noritaka, ur. 21 marca 1974 r.) – japoński skoczek narciarski. Reprezentant klubu Tokyo Biso. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 73. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974